«Кунцевська» — кросплатформова станція Філівської й Арбатсько-Покровської ліній Московського метрополітену.
 «» — станція Великої кільцевої лінії Московського метрополітену.
 Кунцевська вулиця — вулиця в Москві, на території району Кунцево Західного адміністративного округу.